Марія Жекю — молдовський науковець, доктор медичних наук, педіатр . 
 Жекю Ігор Григорович (* 19 січня 1957) — колишній радянський футболіст, воротар.